Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Daniel Vacek.

Richard Krajicek ha battuto in finale 7–6(4), 7–6(5), Daniel Vacek.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (semifinali)
  Richard Krajicek (campione)
  Thomas Enqvist (semifinali)
  Jan Siemerink (primo turno)

  Àlex Corretja (primo turno)
  Paul Haarhuis (primo turno)
  Cédric Pioline (primo turno)
  Petr Korda (quarti, ritirato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1997
ATP Tour 1997